El torneig de Barcelona 2009, també conegut com a Barcelona Ladies Open 2009, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La 3a edició del torneig es va celebrar entre el 13 i el 19 d'abril de 2009 al David Lloyd Club Turó de Barcelona, Espanya.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2009
WTA Tour 2009
Competicions esportives del 2009 a Catalunya